Navajo může znamenat:

 Navahové (též Navajové) – indiánský kmen

 v geografii
 Navajská oblast (Navajo section) – největší z šesti oblastí Koloradské plošiny 
 Navajo (vulkanické pole) (Navajo Volcanic Field) – vulkanické pole na Koloradské plošině

další významy
 Kód Navajo – druhoválečná americká šifra zakládající se na navažštině, jazyce kmene Navahů.
 Kód Navajo (film) – americký válečný film z roku 2002. 
 Encyklopedie Navajo – projekt společnosti Microtron s. r. o. založený na překladu vybraných článků z anglické Wikipedie pomocí překladače Eurotran